Abu Jihad ist ein Pseudonym folgender Personen:

 Chalil al-Wazir (1935–1988), palästinensischer Politiker
 Mustafa Mohamed Fadhil (* 1976), mutmaßlicher Beteiligter an den Terroranschlägen auf die Botschaften der Vereinigten Staaten in Daressalam und Nairobi
 Max von Oppenheim (1860–1946), deutscher Diplomat, Orientalist und Archäologe